Hericourt kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Héricourt-sur-Thérain, kommun i departementet Oise, 
 Héricourt, Haute-Saône, kommun i departementet Haute-Saône, 
 Héricourt, Pas-de-Calais, kommun i departementet Pas-de-Calais,